Stefan Kruger (musicus), een Nederlands drummer en componist
Stefan Kruger (tennisser), een Zuid-Afrikaans tennisser